Я́ков Влади́мирович Трипо́льский (13 января 1919, Пасанаури, Грузия — 4 марта 1998)
— советский актёр и сценарист, .

Биография 
В 1941 году окончил филологический факультет Тбилисского университета.

С 1942 года — артист театра имени Марджанишвили (Тбилиси). Начал сниматься в кино с 1943 года. Благодаря внешнему сходству исполнял роль Сталина во многих советских кинофильмах про Великую Отечественную войну.

Умер в Тбилиси 4 марта 1998 года.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (17.04.1958)
 .

Фильмография 
 1948 — Кето и Котэ — друг князя Левана
 1954 — Стрекоза — профессор на экзамене
 1955 — Волшебная свирель — Синий Визирь
 1955 — Тайна двух океанов — иностранный агент
 1957 — Судьба женщины — Зураг Гургенидзе
 1958 — Манана — Серго
 1964 — Закон гор
 1966 — Встреча с прошлым — Андрей Коридзе, председатель ревкома
 1967 — Город просыпается рано — министр
 1970 — Сады Семирамиды — Леван
 1970 — Старые мельницы — Эдишер Хундадзе
 1971 — Девушка из камеры № 25 — отец Ставро
 1973 — Горький урок
 1974 — Ночной визит
 1975 — Выбор цели — И. В. Сталин
 1975 — Дума о Ковпаке — И. В. Сталин
 1977 — Солдаты свободы — И. В. Сталин
 1977 — Цена жизни
 1981 — Я пришел — директор школы
 1982 — Если враг не сдаётся... — И. В. Сталин
 1985 — Битва за Москву — И. В. Сталин
 1985 — Пока пройдет осенний дождь
 1993 — Трагедия века — И. В. Сталин (хроника)
 1995 — Великий полководец Георгий Жуков — И. В. Сталин (хроника)

Память 
В Тбилиси на доме номер 42 по проспекту Чавчавадзе установлена памятная табличка, гласящая, что артист жил в этом доме с 1958 по 1988 год.

Литература 
 Театральная Энциклопедия. Т.5. М., 1967. — С.262.
 ცუცქირიძე შ., ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 10, გვ. 53, თბ., 1986 წელი.

народные артисты Грузинской ССР
Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили